Prințesa Marie Louise se poate referi la:

Prințesa Maria Luisa de Parma (1751–1819), fiica lui Filip, Duce de Parma, regină consort a regelui Carol al IV-lea al Spaniei
Prințesa Marie Louise de Bourbon-Parma (1870–1899), fiica lui Robert I, Duce de Parma, prințesă consort a lui Ferdinand I al Bulgariei
Prințesa Marie Louise a Bulgariei (n. 1933), fiica lui Boris al III-lea al Bulgariei, soția Prințului Karl de Leiningen
Prințesa Marie Louise de Hanovra și Cumberland (1879–1948), fiica lui Ernest Augustus, Prinț Moștenitor de Hanovra, soția Prințului Maximilian de Baden
Prințesa Marie Louise Élisabeth d'Orléans (1695–1719), fiica lui Philippe II, Duce de Orléans, soția lui Charles, Duce de Berry (1686–1714)
Prințesa Marie Louise de Orléans (1662–1689), fiica lui Philippe I, Duce de Orléans, regină consort a regelui Carol al II-lea al Spaniei
Prințesa Marie Louise de Orléans (1896–1973), fiica Prințului Emmanuel de Orléans, Duce de Vendôme, soția Prințului Philip de Bourbon-Două Sicilii
Prințesa Marie Louise de Schleswig-Holstein (1872–1956), fiica Prințului Christian de Schleswig-Holstein și a Prințesei Helena a Regatului Unit

Vezi și 
Marie Louise (dezambiguizare)